Eisenschmid ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Eisenschmid (1879–1959), deutscher Orgelbauer
 Markus Eisenschmid (* 1995), deutscher Eishockeyspieler
 Nicola Eisenschmid (* 1996), deutsche Eishockeyspielerin
 Tanja Eisenschmid (* 1993), deutsche Eishockeyspielerin

Siehe auch:
 Eisenschmied
 Eisenschmidt
 Isenschmid